Но́ртон () — топонімічне прізвище з походженням від раннього англійського norþ + tun (), що означає — «північне поселення» (як і для інших прізвищ Вестон, Саттон та Істон, похідних від назв сторін світу).

Відомі носії:
 Андре Нортон (, уроджена Аліса Марія Нортон, ; 1912—2005) — американська письменниця-фантаст.
 Гейл Нортон (; 1954) — американська жінка-політик, республіканець.
 Грем Нортон (; 1963) — ірландський телеведучий, комік, актор, колумніст.
 Ден Нортон (; 1988) — британський регбіст, олімпійський медаліст (2016).
 Джеймс Нортон (; 1985) — англійський актор.
 Джефф Нортон (; 1965) — американський хокеїст.
 Едвард Лоурі Нортон (; 1898—1983) — інженер та науковець.
 Едвард Нортон (; 1969) — американський кіноактор, сценарист і режисер.
 Кен Нортон (; 1943—2013) — американський боксер-професіонал, чемпіон світу у важкій вазі, топ-боксер 1970-х.
 Матеус Нортон (; 1996) — бразильський футболіст, півзахисник.
 Пітер Нортон (; 1943) — американський підприємець, програміст та філантроп.
 Філіп Нортон, барон Нортон Лаут (; 1951) — англійський автор, академік, член Консервативної партії.

Примітки